Elaura Cieslik, jockey française.
 Gerard Cieślik (1927-2013), footballeur puis entraîneur polonais.
 Paweł Cieślik (1986-), coureur cycliste polonais.

Patronyme polonais